Toponímia:
Muntanyes:

La Cogulla (Conca de Dalt): muntanya situada al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
La Cogulla (Conesa): muntanya situada al municipi de Conesa (Conca de Barberà)
La Cogulla (Figuerola del Camp): muntanya situada als municipis de Figuerola del Camp (Alt Camp) i de Montblanc (Conca de Barberà)
La Cogulla (Margalef): muntanya situada als municipis de Margalef i de la Morera de Montsant (Priorat)
La Cogulla (la Torre de l'Espanyol): muntanya situada al municipi de la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre)
La Cogulla (Vespella de Gaià): muntanya situada al municipi de Vespella de Gaià (Tarragonès)